Taipo oder Taipō steht für:

 Taipō River, Fluss im Buller District, Region West Coast, Neuseeland
 Taipo River, Fluss im Westland District, Region West Coast, Neuseeland

Taipo ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Helena Taipo (* 1961), mosambikanische Politikerin